osoby o nazwisku Pollak:
 Józef Pollak (1882-1947) – pisarz
 Karol Pollak (1818-1880) – polski drukarz, wydawca, księgarz, radny Sanoka
 Karol Pollak (1859-1928) – polski elektrotechnik, przedsiębiorca i wynalazca
 Kay Pollak (ur. 1938) – szwedzki reżyser filmowy
 Kevin Pollak (ur. 1957) – amerykański aktor
 Seweryn Pollak (1907-1987) – polski poeta, eseista i tłumacz 
 Roman Pollak (1886-1972) – historyk literatury
 Salomon Pollak (1840-1920) – wieloletni przewodniczący Izraelickiej Gminy Wyznaniowej w Bielsku